Вита́лий Григо́рьевич Дани́лов (21 августа 1938, Мытищи, РСФСР, СССР — 10 марта 2005, Мытищи, Россия) — игрок сборной СССР по хоккею с мячом, футболист. Заслуженный мастер спорта СССР (с 1965 года по хоккею с мячом), мастер спорта СССР (с 1968 года по футболу). В хоккее с мячом становился пятикратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом СССР, кроме того, является лучшим защитником мира по хоккею с мячом XX столетия.

Биография 
В футбольном первенстве СССР выступал в классе «Б» за команды «Труд» (Калининград — сегодняшний Королёв) и «Динамо» из Ленинграда вместе с Геннадием Еврюжихиным. Затем Данилов и Еврюжихин были приглашены в московское «Динамо», в котором провёл 3 матча в Высшей лиге. После окончания спортивной карьеры работал тренером в хоккее с мячом. Был играющим старшим тренером с сентября 1971 по январь 1973 и тренером «Вымпела» (Калининград, МО) с 1988 по 1989, играющим старшим тренером клубной команды «Металлист» (Калининград, МО) с 1975 по 1977, «Знамени» (Воткинск) с 1977 по 1981, клубной команды «Торпедо» (Мытищи, МО) с 1981 по 1988 и в 1990/91 и 1992/93. Работал главным тренером «Родника» (Родники, Ивановская область) в сезоне 1991/92 и тренером школы «Вымпела» в сезоне 1989/90.

Смерть 
Трагически погиб 10 марта 2005 года в Мытищах Московской области. Похоронен на Невзоровском кладбище Пушкинского района Московской области.

Награды 
 орден «Знак Почёта»
 медаль «За трудовую доблесть» (30.05.1969)

Достижения 
 Чемпион мира по хоккею с мячом: (1963, 1965, 1967, 1969, 1971)
 Чемпион СССР по хоккею с мячом (1963, 1964, 1965, 1967, 1969, 1970)
 Серебряный призёр Чемпионата СССР по хоккею с мячом (1962, 1966, 1968)
 В списках «33» и «22 лучших хоккеистов СССР» — 1961—1964, 1968—1972.
 Лучший защитник страны — 1971, 1972

Международная карьера 
За сборную СССР по хоккею с мячом в период с 1963 по 1972 провёл 39 матчей.

Ссылки 
 Данилов Виталий Григорьевич (1938—2005)
 Не стало великого спортсмена

Футболисты СССР
Хоккеисты с мячом СССР
Чемпионы СССР по хоккею с мячом
Игроки ФК «Вымпел» Королёв
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Динамо» Махачкала
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Игроки КХМ «Вымпел»
Заслуженные мастера спорта СССР
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Награждённые медалью «За трудовую доблесть»
Похороненные на Невзоровском кладбище